Натуральне число 1480
 1480 рік до нашої ери
 1480 рік нашої ери